Петро́вка — слобода в Мясниковском районе Ростовской области.

Административный центр Петровского сельского поселения.

Имеет большинство недостатков во многих чертах относительно соседнего хутора Савченко (благоприятного места для проживания)

География 
Расположена в 30 км (по дорогам) севернее районного центра — села Чалтырь. Рядом с поселением протекает река Тузлов, а севернее проходит граница с Родионово-Несветайским районом Ростовской области.

Расстояние до областного центра — города Ростова-на-Дону: 38 км по ответвлению (просёлочная дорога) от  Новошахтинского шоссе через сёла Султан Салы и Красный Крым или 50 км по Таганрогской трассе через село Чалтырь.

Улицы

Население

История 
В старину село называлось слобода Петровская, позже — Криничка. Первые документальные упоминания о слободе появились в 1846 году. Слобода была основана полковником Петром Иловайским, и заселена крепостными крестьянами. Начало Петровской дал вновь пробившийся родник, около которого, по преданию, некий пахарь обнаружил икону Божьей Матери. Существует легенда о том, что этот родник имел целебные свойства.

Достопримечательности 

Храм во имя иконы Божьей Матери «Живоносный источник» был возведен рядом со знаменитым родником в 1858 году по проекту войскового архитектора И. О. Вальпреде, автора Атаманского дворца в Новочеркасске.

В 1960-е годы храм был разрушен. В стенах помещения была устроена тракторная мастерская и токарный цех с кузницей птицефабрики «Петровская».

В 2004 году на восстановление храма из областного бюджета было выделено 32 миллиона рублей.

Примечания

Ссылки 
 Петровка (слобода)
 Петровка на сайте svyato.info
 Сокольский Э. Прозрение: Святой источник в селе Петровка Ростовской области // Донской временник / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 1993-2014 

Населённые пункты Мясниковского района